Э́рик Д. Демайн (англ. Erik D. Demaine; род. 28 февраля 1981) — канадский профессор информатики в Массачусетском технологическом институте.

Ранние годы и образование 
Эрик Демайн родился в Галифаксе, Новая Шотландия, в семье художника  и Джуди Андерсон. В 7 лет был признан вундеркиндом в нескольких штатах. До поступления в университет (в возрасте 12 лет) путешествовал с отцом по Северной Америке и прошёл домашнее обучение.

В возрасте 14 лет Демайн получил степень бакалавра в университете Дэлхаузи в Канаде, а в 20 лет закончил докторнатуру и защитил PhD диссертацию (в России степень доктора философии приравнивается к степени кандидата наук) в университете Уотерлу. 

PhD диссертация Демайна — это работа из области математики оригами, которая была написана и прошла защиту в университете Уотерлу под руководством  и . Работа получила канадскую  и премию Научного совета по естественным и техническим наукам (, NSERC) за Лучшую кандидатскую диссертацию и исследования в Канаде (2003 год).

Некоторые фрагменты диссертации вошли в книгу  (рус. Алгоритмы Геометрического Складывания) о математике оригами, которая была опубликована в соавторстве с  в 2007 году.

Профессиональное образование 

В 2001 году Демайн в возрасте 20 лет начинает преподавать на факультете Массачусетского Технологического Института, став самым молодым преподавателем за всю историю МТИ. В 2011 году ему было присвоено звание профессора. 

Художественные работы математики оригами Эрика и Мартина Демайнов стали частью выставки "Дизайн и Гибкое Мышление" () в Музее современного искусства (, сокр. MoMA). В 2008 году работы были включены в постоянную коллекцию музея. В том же году Эрик Демайн выступил в качестве одного из художников документального фильма , повествующем о художниках оригами, который позднее был показан на канале PBS.

Эрик Демайн является президентом совета директоров корпорации  и членом группы теории алгоритмов в .

Почести и награды 

 В 2003 году получил стипендию Мак-Артура, так называемый «грант для гениев».
 В 2013 году получил  Европейской Ассоциации Теоретической Информатики (EATCS) для молодых учёных. В тексте премии перечислены законченные работы, куда входят работы по задаче о складном метре, о шарнирной равносоставленности, о структуре данных частичных сумм, о  двоичных деревьев поиска, о минорах графов и компьютерном оригами. В том же году он получил .
 В 2015 году вместе с соавторами Фёдором Фоминым, Мохаммедом Т. Хэджиагеай и Димитросом Тиликосома получил  за работу по . Работа была посвящена общим техникам разработки  точных алгоритмов и аппроксимационным алгоритмам для класса алгоритмических задач на графах.
 В 2016 году стал членом , а в 2017 году — почётным доктором Бард-колледжа.
 В 2020 году получил премию MIT Bose за выдающиеся достижения в области преподавания.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Erik Demaine
 Biography in MIT News
 Between the Folds Documentary film featuring Erik Demaine and 14 other international origami practitioners

Википедия:Биографии современников
Стипендиаты Мак-Артура
Учёные в области информатики Канады
Мастера оригами
Выпускники Университета Дэлхаузи
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Действительные члены Ассоциации вычислительной техники